Па́вел Анато́льевич Игна́тов (р. 19 июля 1975, Обнинск, Калужская область) — российский кинорежиссёр, кинооператор, сценарист, продюсер.

Биография 
Родился и вырос в Обнинске Калужской области. В 1992 году окончил в Обнинске Гуманитарный центр.

В 2002 году окончил кинооператорский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), мастерская Л. И. Калашникова.

В одной из курсовых работ во ВГИКе снимал танцы, поставленные обнинским хореографом Галиной Барбарыкиной.

В 2000 году вместе c Татьяной Гладкой, учившейся на режиссёрском факультете ВГИКа, снял как оператор дипломный документальный фильм «Весёлый дилижанс» — об обнинской детской кантри- и блюграсс-группе «Весёлый дилижанс»; позже этот фильм получил несколько призов.

В 2002 году дебютировал как кинооператор с художественным фильмом «Оторви да брось» режиссёра Ж. Соколовой, получившим I премию фестиваля «Святая Анна».

В 2004 году основал вместе с Алексеем Гордеевым кинокомпанию «Глаzz», снявшую в том же году единственный фильм «Hello, Дохлый!», в котором Гордеев выступил как режиссёр, а Игнатов как оператор.

Одной из лучших операторских работ Игнатова считается фильм «Живой» (2006).

В 2006 году начал работать как кинорежиссёр с примерно 30-й серии сериала «Кадетство». Позже в интервью рассказывал об этом:

Я сам к этому стремился. А произошло это во время съемок сериала «Кадетство», куда меня пригласили оператором. Стать главным на съёмочной площадке меня вынудила производственная необходимость: из-за жёсткого графика режиссёру Сергею Арланову уже надо было приступать к монтажу первых серий, а кто-то должен был параллельно снимать дальше. Я сумел убедить в том, что справлюсь, и получил шанс, который нельзя было не использовать.

Участие в творческих организациях 
 Член Союза кинематографистов России (с 2007)

Награды и премии 
 2002 — дипломный документальный фильм 2000 года Татьяны Гладкой (режиссёр) и Павла Игнатова (оператор) «Весёлый дилижанс» стал лучшим дипломным фильмом на фестивале ВГИК и лауреатом фестиваля «Дебют Кинотавра».

Фильмография

Режиссёр 
 2017 — Юристы
 2015 — Ищу мужчину
 2014 — Военный корреспондент
 2013 — Самый длинный день
 2013 — Я буду рядом
 2010 — Слон и моська
 2010 — Дежурный ангел
 2009 — Цыганки
 2008 — Управа
 2007 — Созданы друг для друга
 2007 — По закону притяжения
 2006 — 2007 — Кадетство

Сценарист 
 2010 — Слон и моська
 2007 — Созданы друг для друга

Оператор 
 2013 — Она не могла иначе
 2007 — Комната потерянных игрушек
 2006 — 2007 — Кадетство
 2006 — Ненасытные
 2006 — Живой
 2004 — Русское
 2004 — Hello, Дохлый!
 2003 — Удачи тебе, сыщик!
 2003 — Зачем тебе алиби?
 2002 — Трое против всех

Продюсер 
 2004 — Hello, Дохлый!

Библиография 
 Фильм «Живой» обещает стать одной из самых ярких премьер 2006 года. Его оператор-постановщик — выходец из Обнинска Павел Игнатов // НГ-регион. — 29 сентября 2006 года.
 В новом фильме Павла Игнатова будет звучать музыка ижевской группы // Новости Ижевска. — 9 января 2008 года.
 Для миллионов // Новая среда +. — 23 ноября 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 Павел Игнатов на сайте Кино-Театр. РУ

Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов России